Яблочков, Иван:
 Яблочков, Иван Алексеевич (1878—1927) —  Георгиевский кавалер.
 Яблочков, Иван Дмитриевич — воевода (XVII в.). Примечания